Plusieurs bâtiments italiens sont nommés Palais de la Banque d'Italie (en italien, Palazzo della Banca d'Italia) :
 Palais de la Banque d'Italie à Bologne
 Palais de la Banque d'Italie à Florence
 Palais de la Banque d'Italie à Gênes
 Palais de la Banque d'Italie à Milan
 Palais de la Banque d'Italie à Naples
 Palais de la Banque d'Italie à Trieste.